Штоккхайм () может означать:
 Штоккхайм — община в Германии, в земле Бавария.
 Штоккхайм — община в Германии, в земле Бавария.

Ссылки